Lomnička est un toponyme qui peut désigner :

Lomnička, une commune du district de Stará Ľubovňa, dans la région de Prešov.

Lomnička, une commune district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud.